Scott Sunderland ist der Name folgender Personen:

* Scott Sunderland (Radsportler, 1966) (* 1966), australischer Radsportler
 Scott Sunderland (Radsportler, 1988) (* 1988), australischer Radsportler